Antoni Jabłoński-Jasieńczyk (1854–1918) – architekt i budowniczy
 Antoni Jabłoński (ur. 1890) – tytularny starszy wachmistrz Wojska Polskiego, podoficer 10 Pułku Ułanów Litewskich, kawaler Virtuti Militari
 Antoni Jabłoński (1896–1920) – podpułkownik kawalerii Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari
 Antoni Jabłoński (1918–2015) – kapitan Wojska Polskiego